Барбара Паулюс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Андреа Гласс.

Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Фаріну з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Йоаннетта Крюгер (чвертьфінал)
  Генрієта Надьова (півфінал)
  Сільвія Фаріна (фінал)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Магдалена Гжибовська (півфінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Warsaw Cup by Heros 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998